Les routes nationales de Chine sont le réseau routier d'envergure nationale. Elles sillonnent le pays, depuis les chefs-lieux de province, les villes importantes, les ports de commerce, les métropoles économiques et aussi en direction de l'étranger dans un but de communication internationale et aussi pour des raisons stratégiques.

Numérotation 
Les routes sont divisées en quatre catégories :
 routes en "1", depuis la capitale
 routes en "2", direction Nord-Sud
 routes en "3", direction Est-Ouest
 routes en "0", axes importants : 
 5 routes Nord-Sud (finissant avec "0")
 7 routes Est-Ouest (finissant avec "5")
(Un nouveau système de 1 à 4 chiffres a remplacé la catégorie "0xx". Voir la liste des autoroutes de Chine.)

Appellation
En chinois, les appellations des routes sont composées d'un numéro de route précédé par une lettre désignant l'envergure de la route:
 G pour guódào (国道), route nationale.
 S pour shěngdào (省道), route provinciale.

On peut toutefois omettre cette lettre et n'indiquer la route que par son numéro. La route nationale 319, « G 319 », peut ainsi également être appelée 319, ou encore 319 xiàn (319 线), signifiant ligne 319.

Ancienne catégorie 0xx:
 G 010: Tongjiang (Heilongjiang) - Sanya (Hainan), , la plus longue route nationale de Chine - maintenant G11 et une partie de G15
 G 015: Suifenhe (Heilongjiang) - Manzhouli (Mongolie-Intérieure),  - maintenant la G10
 G 020: Pékin - Fuzhou (Fujian),  - maintenant une partie de la G3
 G 025: Dandong (Liaoning) - Lhassa (Tibet),  - la partie Pékin-Lhassa est maintenant la G6
 G 030: Pékin - Zhuhai (Guangdong),  - maintenant (principalement) la G4
 G 035: Qingdao (Shandong) - Yinchuan (Ningxia),  - maintenant la G20
 G 040: Erenhot (Mongolie-Intérieure) - Hekou (Yunnan), 
 G 045: Lianyungang (Jiangsu) - Khorgas (Xinjiang),  - maintenant la G30
 G 050: Chongqing - Zhanjiang (Guangdong),  - maintenant une partie de la G15 et une partie de la G75
 G 055: Shanghai - Chengdu (Sichuan),  - maintenant la G42
 G 065: Shanghai - Ruili (Yunnan),  - maintenant une partie de la G56
 G 075: Hengyang (Hunan) - Kunming (Yunnan), 
 G 098: Haikou (Hainan) - Sanya oriental (Hainan)

Voir aussi
Transport en Chine
Autoroute
Route provinciale chinoise
Liste des autoroutes chinoises

Lien externe
Circuler en Chine

Chine